Эскадренный миноносец «Мэддокс» () — американский эсминец типа Gleaves.

Заложен на верфи Federal Shipbuilding, Kearny, Кирни 7 мая 1942 года. Спущен 15 сентября 1942 года, вступил в строй 31 октября 1942 года.

10 июля 1943 года потоплен германской авиацией близ г. Джела, Сицилия.

Из ВМС США исключён 19 августа 1943 года.

Ссылки 
 
 

Эскадренные миноносцы типа «Гливс»